Lista lokomotyw elektrycznych eksploatowanych przez czeskich przewoźników

Zobacz też 
 Lista elektrycznych zespołów trakcyjnych eksploatowanych w Czechach

!
Listy związane z transportem kolejowym